Индивидуа́льный план партнёрства с НА́ТО  — вид партнёрства между постоянными членами альянса НАТО и третьими странами в него не входящими, который предусматривает союзнические взаимоотношения и стратегическое военное партнёрство. 

 

Страны участвующие, либо участвовавшие в данном формате партнёрства с НАТО:
  (22 ноября 2002) → Ускоренный диалог (Ноябрь 2002)
  (29 октября 2004)→ Ускоренный диалог (Октябрь 2004)
  (27 мая 2005)
  (16 декабря 2005)
  (31 января 2006)
  (19 мая 2006)
  (10 января 2008) → Ускоренный диалог (Апрель 2008) → ПДЧ (Декабрь 2018)
  (Июнь 2008) → Ускоренный диалог (Апрель 2008) → ПДЧ (Декабрь 2009) → Член НАТО (Июнь 2017)
  (15 января 2015)

Примечания

Ссылки 
 

НАТО